Национа́льный стадио́н:

 Национальная арена Филипп II Македонский (Скопье)
 Национальный стадион (Абуджа)
 Национальный стадион (Бангкок)
 
 Национальный стадион (Бразилиа)
 Национальный стадион (Братислава)
 Национальный стадион (Бухарест)
 Национальный стадион (Вильнюс)
 Национальный стадион (Восточный Тимор)
 Национальный стадион (Гаосюн)
 Национальный стадион (Варшава)
 Национальный стадион (Лагос)
 Национальный стадион (Лиссабон)
 Национальный стадион (Лима)
 Национальный стадион (Лусаил)
 Национальный стадион (Мальта)
 Национальный стадион (Пекин)
 Национальный стадион (Дар-эс-Салам)
 Национальный стадион (Сантьяго)
 
 
 Национальный стадион (Сингапур)
 Олимпийский стадион (Токио)
 Национальный стадион (Тхимпху)
 Национальный стадион АНЗ
 Национальный стадион Бангабанду
 Национальный футбольный стадион Канады
 Национальный футбольный стадион (Минск)
 Национальный олимпийский стадион «Динамо» (Минск)

Другие 
 Национальный стадион (станция метро) — станция Варшавского метрополитена.

См. также